Stati Uniti d'America
Lakeville – villaggio della contea di Litchfield, Connecticut
Lakeville – città della contea di St. Joseph, Indiana
Lakeville – città della contea di Penobscot, Maine
Lakeville – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
Lakeville – città della contea di Dakota, Minnesota
Lakeville – comunità non incorporata nella contea di Holmes, Ohio